Алексе́й Серге́евич Васи́льев () — российский хоккеист, защитник.

Биография 
Начинал играть в ярославском СДЮШОР «Торпедо», первый тренер Владимир Григорьевич Извеков. В 15 лет дебютировал в Открытом чемпионате России среди команд Высшей лиги ФХР в составе «Локомотива-2». На драфте НХЛ в 1995 году был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» выбран в 5 раунде под общим 110 номером. В сезоне 1995/96 гг провёл 40 матчей, забросил 4 шайбы и добавил 7 голевых передач. В сезоне 1996/97 набрал 10 очков (2+8) в 44 играх. Сезон 1997/98 пропустил из-за травмы, а осенью 1998 перебрался в Америку, где выступал с 1998 по 2000 год за «Хартфорд Вулф Пэк» в АХЛ, набрав в первом сезоне за 75 игр 27 очков (8+19).

Васильев сыграл в НХЛ свой единственный матч в апреле 2000 года за «Нью-Йорк Рейнджерс» в паре со знаменитым Мэтью Шнайдером; а затем в составе «Хартфорда» стал обладателем Кубка Колдера в АХЛ. В течение регулярного сезона АХЛ 1999/00 Васильев был самым результативным защитником «Хартфорда» с 10 голами и 28 передачами в 75 играх.

5 сентября 2000 «Нэшвилл Предаторз» получили права на защитника. В обмен на россиянина «Предаторз» отдали право выбора в 4 раунде драфта 2001 года.

В 2001 году Васильев вернулся в Ярославль, где в составе «Локомотива» становился чемпионом страны два года подряд.

Является абсолютным рекордсменом Лиги по количеству сыгранных подряд матчей в чемпионатах страны — 479 матчей. Уникальный рекорд, за который получил прозвище «Железный человек». С 208 очками идёт вторым после Дмитрия Красоткина в списке бомбардиров-защитников за всю историю ярославского «Локомотива».

Достижения 
Молодёжный чемпионат мира
  Бронзовый призёр: 1996, 1997
Чемпионат России / КХЛ
  Победитель: 1997, 2002, 2003
  Серебряный призёр: 2008, 2009
  Бронзовый призёр: 2005, 2011, 2014
Американская хоккейная лига
  Победитель: 2000
Континентальный кубок
  Серебряный призёр: 2003
Кубок Шпенглера
  Бронзовый призёр: 2003

Призы 
 «Джентльмен на льду»: 2007

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород